Personen
 Violetta, een entertainster met de afwijking tetra-amelie
 Violetta Villas (1938-2011), Poolse zangeres
 Violetta Kryza, Poolse atlete
 Violetta Quesada, Cubaanse atlete

Fauna
 Parexarnis violetta, vlindersoort uit de uilenfamilie
 Cerastis violetta, vlindersoort uit de uilenfamilie
 Euselasia violetta, vlindersoort uit de prachtvlinderfamilie
 Anteros violetta, vlindersoort uit de prachtvlinderfamilie
 Charaxes violetta, vlindersoort uit de Nymphalidaefamilie
 Deudorix violetta, vlindersoort uit de Lycaenidaefamilie
 Philiris violetta, vlindersoort uit de Lycaenidaefamilie

Varia
 Violetta (Disney), een Disneyreeks
 Violetta, een liedje van Bobbejaan Schoepen